La subprefectura de Sorachi (空知総合振興局 Sorachi-sōgō-shinkō-kyoku) és una subprefectura d'Hokkaido. La seua capital és la ciutat d'Iwamizawa.

Geografia 
La subprefectura limita amb les subprefectures d'Ishikari, Iburi, Kamikawa i Rumoi.

Municipis

Història 
 1897: Es crea la subprefectura de Sorachi.
 1899: El municipi de Furano es transferit a la subprefectura de Kamikawa.
 2010: El municipi de Horokanai es transferit a la subprefectura de Kamikawa.

Política

Diputats a l'Assemblea d'Hokkaidō 
Els distints districtes electorals que es troben a Sorachi, han elegit els següents membres:

Referències 

Sorachi